Кубок Интертото 1961—62 был первым розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В турнире приняли участие 32 клуба, почти все были представителями Центральной Европы — Австрия, Чехословакия, ГДР, Нидерланды, Швейцария и Швеция выставили по четыре клуба, Польша выставила два клуба, а ФРГ была представлена шестью клубами. Первый Кубок получил «Аякс» (Амстердам), победивший в финале «Фейеноорд».

Групповой раунд 
Команды были разделены на восемь групп по четыре клуба в каждой. Группы формировались по географическому принципу: группы 'A' — восточноевропейские страны ((Австрия, Чехословакия, ГДР, и Польша), группы 'B' — западноевропейские страны (Нидерланды, Швеция и Швейцария). Клубы ФРГ попали в обе зоны. Победители групп попадали в четвертьфиналы, причём победители групп 'A' играли против победителей групп 'B'.

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 
Матч был сыгран в Амстердаме.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Интертото 1961/62 на сайте RSSSF
 Кубок Интертото 1961/62 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1961 году
Футбол в Европе в 1962 году